Existuje více nositelů příjmení Macoun:

 Bohumil Macoun (1886–1915) – český fotbalista
 Franz Macoun (1881–1951) – československý politik
 Gustav Macoun (Praha 18. 12. 1889 – Praha 7. 10. 1934), český malíř-krajinář
 Jamie Macoun (* 1961) – kanadský lední hokejista
 Jaroslav Macoun (1930–2000) – český katolický kněz
 Jiří Macoun (* 1956) – český spisovatel a ilustrátor

ženský tvar s přechýlením
 Libuše Macounová – československá atletka

Jiný význam 
 Macoun (odrůda jablek)